De Serie B 1992/93 was de 61ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Fidelis Andria, Monza, SPAL 1907 en Ternana) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Ascoli, Bari, Cremonese en Hellas Verona). De competitie begon op 6 september 1992 en eindigde op 13 juni 1993. Topscorer werd Oliver Bierhoff van Ascoli met 20 treffers. In de 360 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 752 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,01 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 1992/93
Coppa Italia 1992/93

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1992/93